pierwsza wojna domowa w Sudanie (1955-1972)
 druga wojna domowa w Sudanie (1983-2005)
 konflikt w Darfurze
 konflikt czadyjsko-sudański (2005-2008)